Аугюст Мортельманс (; 24 апреля 1901, Керком, Бельгия — 8 октября 1985, Лир, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1924—1935 годах. Чемпион Бельгии в групповой гонке (1927). Четырёхкратный победитель велогонки Хейстсе Пейл (1927, 1928, 1930, 1932).

Достижения 

 1924
 2-й Бенш — Шиме — Бенш
 1925
 2-й Париж — Тур
 1927
 1-й  Чемпион Бельгии — Групповая гонка
 1-й Хейстсе Пейл
 1928
 1-й Хейстсе Пейл
 2-й Тур Фландрии
 1930
 1-й Хейстсе Пейл
 1932
 1-й Хейстсе Пейл

Примечания

Ссылки 
 Мортельманс, Аугюст на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии